Vanves est une commune des Hauts-de-Seine située au sud de Paris. Elle compose le canton de Vanves. Son nom est utilisé dans :
 La porte de Vanves, porte de Paris dans l'enceinte de Thiers donnant à l'origine sur cette commune, avant la création de la commune de  Malakoff sur laquelle elle donne désormais ;
 La station Porte de Vanves du métro parisien ;
 Différentes voies de Paris contiguës à cette porte :
 L'avenue de la Porte-de-Vanves ;
 Le square de la Porte-de-Vanves ;
 La rue de Vanves (devenue rue Raymond-Losserand) célébrée par Georges Brassens dans sa chanson Entre la rue Didot et la rue de Vanves ;
 Le fort de Vanves, un des seize forts protégeant jadis Paris, situé alors sur la commune de Vanves jusqu'à la création de la commune de Malakoff, dans laquelle il s'est trouvé englobé :
 La gare ferroviaire de  Vanves - Malakoff ;
 La station de métro Malakoff - Plateau de Vanves.